Quebra-cabeça, um jogo de montagem de peças
 Jogo eletrônico de quebra-cabeça
 Quebra-Cabeça (álbum), um álbum musical de Gabriel, o Pensador
 Quebra-Cabeça, um programa de TV.
 Quebra-cabeça (canção), uma canção de Hungria Hip Hop

Desambiguação